Лайош Сюч
 Сюч, Лайош (1943—2020) — венгерский футболист, защитник, тренер.
 Сюч, Лайош (род. 1946) — венгерский тяжелоатлет.
 Сюч, Лайош (род. 1973) — венгерский футболист.